Gallardo est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alberto Gallardo (1940-2001), footballeur péruvien ;
 
 Antonio Gallardo (1989-), footballeur mexicain ;
 Carlos Gallardo (1984-), footballeur guatémaltèque ;
 Dolores Gallardo (1993-), footballeuse espagnole ;
 Erickson Gallardo (1996-), footballeur vénézuélien ;
 Horacio Gallardo (1981-), coureur cycliste bolivien ;
 Jesús Gallardo (1994-), footballeur mexicain ;
 José María Alfonso Félix Gallardo (1925-1994), herpétologiste argentin ;
 Karen Gallardo (1984-), athlète chilienne, spécialiste du lancer du disque ;
 Liz Gallardo (1979-), actrice mexicaine ;
 Marcelo Gallardo (1976-), footballeur argentin ;
 Matías de Gálvez y Gallardo (1717-1784), général espagnol ;
 Miguel Gallardo (1955-2022), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Miguel Ángel Félix Gallardo (1946-), trafiquant de stupéfiants mexicain ;
 Miguel de Gálvez y Gallardo (1725-1792), juriste et homme politique espagnol ;
 Miriam Gallardo (1968-), joueuse péruvienne de volley-ball ;
Óscar Gallardo (1965-), pilote espagnol de rallye-raid et de moto-cross ;
 Sara Gallardo (1931-1988), femme de lettres argentine ;
 Sergio Gallardo (1979-), athlète espagnol spécialiste du demi-fond ;
 Sergio Gontán Gallardo] (1991-), appelé le plus souvent Keko, footballeur espagnol ;
 Silvana Gallardo (1953-2012), actrice américaine ;
 Yovani Gallardo (1986-), joueur de baseball mexicain ;
et aussi :
 Juan Antonio Barranco Gallardo (1947-), homme politique espagnol ;
 José de Gálvez y Gallardo (1720-1787), avocat et homme politique espagnol ;
 Matías de Gálvez y Gallardo (1717-1784), général espagnol, gouverneur du Guatemala et Vice-roi de Nouvelle-Espagne.

Personnage de fiction 
 Escobar Gallardo, personnage secondaire de la série télévisée Nip/Tuck.

Toponyme 
 Los Gallardos, commune espagnole de la province d'Almería en Andalousie ;
 Le Lac Ángel Gallardo, lac d'Argentine, dans la province de Neuquén et le département de Los Lagos, en Patagonie.

Divers 
 la Maison Gallardo, un bâtiment construit à Madrid, Espagne ;
 (17897) Gallardo, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 la Lamborghini Gallardo, voiture de sport de luxe de marque italienne conçue dans les années 2000.

Patronyme hispanique